Milch:
 David S. Milch
 Erhard Milch
 Klara Milch (de)
 o processo Milch

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões